Né à Tripoli du Liban le 31 octobre 1945, Habib Tawa a grandi à Alexandrie, a poursuivi ses études supérieures au Liban puis à Paris. Fils et petit-fils de médecins, son arrière-grand-père Georges, originaire  de Bab Touma à Damas, avait émigré vers Alexandrie, à la suite des massacres de 1860. Du côté féminin ses racines le rattachent au Liban (Tripoli et Saïda) avec des ascendances grecques.

Biographie 
Sa thèse de doctorat en histoire, sous la cotutelle de l'EHESS et de l'université Paris IV-Sorbonne, porte sur l'Égypte contemporaine alors que sa thèse en mathématiques, soutenue à l'université Paris-Sud, Orsay a pour thème les espaces vectoriels en l’algèbre linéaire.

Il a consacré (à côté d’activités à buts alimentaires) l’essentiel de ses efforts à la recherche, la déployant selon deux axes préférentiels : l’histoire des religions et la géopolitique. Il a été secrétaire de sociétés savantes (Société d'études samaritaines -SES- de 1995 à 2008, Société des amis des manuscrits et des études karaïtes -SAMEK- de 1995 à 2019). Il a été admis à la Société mathématique de France en 1979 et à la Société asiatiqueen 1989.

De 2000 à 2017, lui a été  confiée la responsabilité de la chronique de géopolitique au sein du mensuel Afrique-Asie, disparu depuis.

Histoire des religions 

Interpellé par son environnement pluriconfessionnel, il a tenté d’en démêler l’écheveau, dévoilant les profondes relations sous-jacentes à leurs oppositions de surface. Ses recherches et ses publications sur l'histoire des religions(Études Bibliques et para-bibliques: Samaritains, Yézidis, Judaïsmes archaïques, sur l’Islam premier (réf Faux-Prophètes) et le premier christianisme (Alexandrie), sur le Proche-Orient contemporain.

Géopolitique

Il a développé des analyses synthétiques sur des pays, des régions, des groupes ethniques ou religieux contemporains et des structures transnationales rattachés à l’actualité ou susceptibles d’y émerger en force, sous forme de revendications, de rivalités ou de conflits. Les domaines explorés mensuellement ont couvert l’essentiel de l’Asie centrale, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique Latine, de vastes pans de l’Asie du Sud, du Proche et du Moyen-Orient, de l’ancien ensemble soviétique et de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie orientale. En particulier, il a décrit la géopolitique des bassins fluviaux (Brahmapoutre, etc.) et sur l'Asie centrale et orientale.

Il est un spécialiste de l'émigrations syro-libanaises en Égypte qui se produisit à partir du milieu du XIXe siècle

Bibliographie 
 « Liban : un centre lesté par sa périphérie », in Le centre et la périphérie, colloque au Collège de France avec le CNRS et la Société asiatique, Jean Maisonneuve, 2009, 14 p.
 « Alexandrie à Beyrouth, d'une société multiculturelle à une société multiconfessionnelle », in Alexandrie et la Méditerranée : entre histoire et mémoire (Actes du colloque international Histoire et mémoire à la Bibliotheca Alexandrina), Maisonneuve & Larose, 2006, 13 p.
 « Le système communautaire au Liban, dernier survivant ou modèle d'avenir ? » in Actes d’un colloque international à la Bibliotheca Alexandrina, ETS Pisa et Vrin, Paris, 2004, 42 p.
 « Les Yézidis », in Revue des anciens de l’Inalco, Paris, 2001, 25 p.
 « Traces de l’Israël éthiopien au travers des principaux géographes arabes du Moyen Âge », in Noblesse oblige, in honour of David Kessler, Vallentine Mitchel, London, Portland Oregon, 1998, 14 p.
 « Sur quelques traces d’influences samaritaines au sein de l’islam », in New Samaritan Studies, vol. III et IV, Université de Sydney, 1995, 15 p.
 « Aspects historiques de la question de la science face au racisme », in  Racisme, science et pseudo-science, actes du colloque réuni en vue de l'examen critique des différentes théories pseudo-scientifiques invoquées pour justifier le racisme et la discrimination raciale, Athènes,  - , Unesco (trad. en anglais et espagnol), 1982, 16 p.
 « La violence politique marginalisée en Afrique sub-saharienne », in Terrorisme et culture, Université Paris IV-Sorbonne, vol. II, cahier 20, 1981, p. 23 .
 Théorie des espaces vectoriels à dimension finie relative (Positive, Négative), thèse de doctorat en mathématique, Université Paris-Sud, 1979, 120 p., 29 cm
 Imbrication entre pouvoir, mouvements politiques et armée en Égypte de la guerre de Palestine à la chute de la monarchie (1948-1952), thèse de doctorat en histoire, EHESS et Université Paris IV-Sorbonne, Paris, 1977, 483 p., 29 cm.

Notes et références

Liens externes 
  
  
  

Historien des religions
Historien libanais
Historien orientaliste français
Journaliste libanais
Mathématicien français du XXe siècle
Élève de l'École des hautes études en sciences sociales
Docteur de l'université Paris-Sorbonne
Docteur de l'université Paris-Sud
Syro-libanais d'Égypte
Membre de la Société asiatique
Naissance en octobre 1945
Naissance à Tripoli (Liban)